Latisha Chan e Ivan Dodig erano i campioni in carica, ma sono stati eliminati al primo turno da Demi Schuurs e Wesley Koolhof.

In finale Desirae Krawczyk / Joe Salisbury hanno sconfitto Elena Vesnina / Aslan Karacev con il punteggio di 2-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Filip Polášek (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Rajeev Ram (quarti di finale)

  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof (semifinale)
  Xu Yifan /  Bruno Soares (primo turno)

Alternate 

  Laura Siegemund /  Sander Gillé (primo turno)

Wildcard 

  Alizé Cornet /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Caroline Garcia /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone

Open di Francia 2021